Het Fins voetbalelftal speelde in totaal tien officiële interlands in het jaar 1995, waaronder zes wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 1996 in Engeland. De ploeg van bondscoach Jukka Ikäläinen eindigde op de vierde plaats in groep 8 en wist zich daardoor niet te plaatsen voor Euro 1996. Op de in 1993 geïntroduceerde FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 1995 van de 38ste (januari 1995) naar de 44ste plaats (december 1995).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 1995
Beker van Finland 1995

Fins voetbalelftal
1995